Isaac Singer kan syfta på:

 Isaac Merritt Singer (1811–1875), amerikansk uppfinnare av symaskiner, grundare av företaget Singer Sewing Machine Company
 Isaac Bashevis Singer (1902–1991), polsk-amerikansk jiddischspråkig författare, nobelpristagare 1978